ХТЗ — аббревиатура. Может означать:

 Ха́рьковский тра́кторный заво́д
 трактора данного завода, например ХТЗ-Т2Г, ХТЗ-7, ХТЗ-12, ХТЗ-150К,
 САУ данного завода, например ХТЗ-16,
 вездеходы данного завода, например ХТЗ-3Н.
 Харцизский трубный завод
 ХТЗ (футбольный клуб, Харьков) 
 ХТЗ (посёлок) в Харькове.